Артемий Викторович Ситенков () — литовский боец смешанных единоборств, многократный призёр чемпионатов Европы по различным видам единоборств.

Ранние годы 
В возрасте 7 лет начал заниматься дзюдо, обладатель чёрного пояса по дзюдо, позже занимался самбо. В 2001 году окончил школу с отличием. Получил два высших образования. Некоторое время работал в муниципалитете Вильнюса. В 2009 году уехал в Ирландию, где нанес первое поражение будущему чемпиону UFC  Конору Макгрегору. Прожил вблизи Дублина около года, затем вернулся в родной город.

Спортивные достижения 
Серебряный призёр чемпионата Европы по боевому самбо в 2004 году. Бронзовый призёр чемпионата мира по боевому самбо в 2008 году. Чемпион мира по панкратиону в 2009 году. Чемпион Европы по грэпплингу в 2009 году.

Статистика в ММА 

|  Поражение
| align=center| 15-16
| Шамиль Ирасханов
| Единогласным решением
| World Fighting Championship Akhmat 18 — Grand Prix Akhmat
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Павлодар, Казахстан
|
|-
|  Поражение
| align=center| 15-15
| Иван Ерёменко
| TKO (травма)
| ValeTudo Fighting Championship — VFC 6
| 
| align=center| 2
| align=center| 5:00
| Кедайняй, Литва
|
|-
|  Поражение
| align=center| 15-14
| Кайрат Ахметов
| TKO
| Alash Pride — Golden Horde
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:01
| Алма-Ата, Казахстан
|
|-
|  Поражение
| align=center| 15-13
| Бретт Касвелл
| TKO
| SnA 20 — Shock n Awe 20
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:30
| Портсмут, Англия
|
|-
|  Поражение
| align=center| 15-12
| Эдуардо Фелипе
| Болевой приём на ногу
| AFL 1 — Ansgar Fighting League 1
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:12
| Барселона, Испания
|
|-
|  Победа
| align=center| 15-11
| Эмилис Яцкевичюс
| Рычаг локтя
| Bushido Lithuania — Hero's 2013
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:52
| Вильнюс, Литва
|
|-
|  Поражение
| align=center| 14-11
| Тимо-Юхани Хирвикангас
| Болевой приём на ногу
| Cage 23 — Vantaa 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:42
| Вантаа, Финляндия
|
|-
|  Поражение
| align=center| 14-10
| Пьетро Менга
| Единогласным решением
| Full Contact Contender 6 — Menga vs. Sitenkov
| 
| align=center| 3
| align=center| 5:00
| Болтон, Англия
|
|-
|  Поражение
| align=center| 14-9
| Давид Хаггстром
| TKO
| Vision Fighting Championship 5 Finale
| 
| align=center| 3
| align=center| 0:00
| Стокгольм, Швеция
|
|-
|  Поражение
| align=center| 14-8
| Патрик Холохан
| Удушение «треугольником»
| Cage Contender 14 — Salaverry vs. Opie
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:50
| Дублин, Ирландия
|
|-
|  Победа
| align=center| 14-7
| Нил Сири
| Рычаг колена
| CWFC 46 — Cage Warriors Championship 46
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:55
| Киев, Украина
|
|-
|  Победа
| align=center| 13-7
| Роб Маккрам
| Рычаг колена
| Cage Contender 11 — Robinson vs. Wain
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:40
| Белфаст, Северная Ирландия
|
|-
|  Поражение
| align=center| 12-7
| Леандро Гонтижо
| TKO (остановлен рефери)
| Almogavers — Almogavers 5
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:00
| Барселона, Испания
|
|-
|  Победа
| align=center| 12-6
| Хосе Луис Сапатер
| Рычаг локтя
| Fight 4 Life — Cordoba vs. Brendan
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:00
| Барселона, Испания
|
|-
|  Поражение
| align=center| 11-6
| Пол Маквей
| Удушение «обратным треугольником»
| Cage Contender 5 — McVeigh vs. Sitenkov
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:14
| Дублин, Ирландия
|
|-
|  Поражение
| align=center| 11-5
| Такэси Нумадзири
| Рычаг локтя
| Fury 1 — Clash of the Titans
| 
| align=center| 2
| align=center| 0:00
| Котай, Макао
|
|-
|  Победа
| align=center| 11-4
| Джеймс Дулан
| Рычаг локтя
| Bushido Challenge 2 — A New Dawn
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:34
| Ноттингем, Англия
|
|-
|  Победа
| align=center| 10-4
| Стив Маккомб
| Рычаг локтя
| EXFC 1 — Eurofight Xtreme Fighting Championship 1
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:39
| Глазго, Шотландия
|
|-
|  Победа
| align=center| 9-4
| Давид Лейенес
| Рычаг локтя
| Superior Challenge 3 — Untamed
| 
| align=center| 1
| align=center| 3:10
| Стокгольм, Швеция
|
|-
|  Победа
| align=center| 8-4
| Микки Янг
| Обратный рычаг колена
| Strabane Fight Team — Fight Night 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:12
| Страбан, Ирландия
|
|-
|  Победа
| align=center| 7-4
| Эрик Суслов
| Рычаг локтя
| Bushido Lithuania — SWAT 8
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:04
| Каунас, Литва
|
|-
|  Победа
| align=center| 6-4
| Конор Макгрегор
| Рычаг колена
| COT3 — Cage of Truth
| 
| align=center| 1
| align=center| 1:09
| Дублин, Ирландия
|
|-
|  Победа
| align=center| 5-4
| Давид Лейенес
| Рычаг локтя
| UC 1 — Battle on the Border
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:25
| Ньюри, Северная Ирландия
|
|-
|  Поражение
| align=center| 4-4
| 
| Удушение «треугольником»
| K1 HERO's — HERO's Lithuania 2007
| 
| align=center| 2
| align=center| 1:40
| Вильнюс, Литва
|
|-
|  Победа
| align=center| 4-3
| Эрик Суслов
| Удушение «гильотиной»
| Bushido Lithuania — SWAT 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:00
| Шяуляй, Литва
|
|-
|  Поражение
| align=center| 3-3
| Олли Хартикайнен
| TKO (остановлен рефери)
| FF 20 — Fight Festival 20
| 
| align=center| 2
| align=center| 3:24
| Тампере, Финляндия
|
|-
|  Поражение
| align=center| 3-2
| 
| Удушение
| Shooto Lithuania — Bushido
| 
| align=center| 1
| align=center| 2:29
| Вильнюс, Литва
|
|-
|  Победа
| align=center| 3-1
| Саулюс Бучюс
| Рычаг локтя
| Shooto Lithuania — Auksta Itampa 2
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:52
| Каунас, Литва
|
|-
|  Победа
| align=center| 2-1
| Тадас Йонкус
| Удушение сзади
| Shooto Lithuania — Return
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:31
| Вильнюс, Литва
|
|-
|  Поражение
| align=center| 1-1
| 
| Удушение «гильотиной»
| Shooto Lithuania — Vendetta
| 
| align=center| 1
| align=center| 4:23
| Вильнюс, Литва
|
|-
|  Победа
| align=center| 1-0
| Раймондас Тамкевичюс
| Рычаг локтя
| Bushido Lithuania — Ronin
| 
| align=center| 1
| align=center| 0:00
| Алитус, Литва
|

Ссылки 
 

Бойцы смешанных единоборств Литвы
Дзюдоисты Литвы
Самбисты Литвы
Чемпионы мира по панкратиону